Stuyvenbergh, Stuyvenberg, ou Stuivenberg en néerlandais contemporain, signifiant « montagne de poussière », est un nom propre néerlandais qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Stuyvenbergh, localité du secteur de Laeken à Bruxelles en Belgique :
 Château du Stuyvenberg ;
 Stuyvenbergh, station de métro de Bruxelles.
 Stuivenberg, localité de la région d’Anvers en Belgique :
 Hôpital Stuivenberg, à Anvers ;
 Place Stuivenberg (Stuivenbergplein) à Anvers ;
 Stuivenberg, station inutilisée du prémétro d’Anvers.
 Stuivenberg, village de la commune d’Aalter dans la province de Flandre occidentale en Belgique.

Odonyme 
Stuyvenberg est un nom de rue notamment porté par :
 Stuyvenberg, rue de Woluwe-Saint-Pierre dans la région bruxelloise.

Patronyme 

 Albert Stuivenberg (1970-), footballeur et entraîneur de football néerlandais.

Toponymie belge
Patronyme néerlandais